Чемпионат Нидерландов по футболу 1911/12 () — 24-й в истории розыгрыш титула чемпиона Нидерландов по футболу. В турнире первого класса приняло участие восемнадцать команд из 13 городов, разбитые на две группы — Западную и Восточную.

Победителем западной группы во второй раз подряд стала роттердамская «Спарта», а сильнейшей командой восточной группы вновь стал клуб  из Вагенингена. Победитель сезона определился в финальном двухматчевом противостоянии. Выиграв оба матча «Спарта» в третий раз в истории стала чемпионом Нидерландов.

Турнирная таблица

Первый класс Запад

Первый класс Восток 

1 По итогам матчей плей-офф место в первом классе завоевала «Тюбантия»

Результаты матчей

Первый класс Запад 

  •    •  
  Источник: журнал «Het Sportblad» (сентябрь 1911 — мая 1912).

Первый класс Восток

Финал чемпионата

Первый матч

Второй матч

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+9):
 25.02.1912 — «Спарта» 9:0 «Велоситас»
 Самая крупная победа гостей (+8): 
 07.01.1912 — ХВВ 3:8 ХФК
 Самое большое количество забитых мячей (11):
 07.01.1912 — ХВВ 3:8 ХФК
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (9):
 25.02.1912 — «Спарта» 9:0 «Велоситас»

См. также 
 Кубок Нидерландов по футболу 1911/1912
 ФК «Аякс» Амстердам в сезоне 1911/1912

Источники 

Футбол в Европе в 1911 году
Футбол в Европе в 1912 году
1911 год в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 1912 году